Maurice Caillet peut désigner :
 Maurice Caillet (bibliothécaire) (1910-2008), bibliothécaire français ;
 Maurice Caillet (médecin) (1933-2021), médecin français, ancien chirurgien-gynécologue, écrivain et ex-franc-maçon du Grand Orient de France.

Voir aussi